Lista podiów reprezentacji Polski w Letnim Grand Prix w skokach narciarskich – występy reprezentantów Polski w skokach narciarskich w konkursach Letniego Grand Prix, zakończone stanięciem na podium. Polscy skoczkowie dokonali tego 111 razy w zawodach indywidualnych i 12 w drużynowych.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych 

Pierwsze podium dla Polski zdobył Adam Małysz w trzeciej edycji Letniego Grand Prix. Podczas konkursu w Oberhofie skoczył 125,5 m i 122 m, co dało mu trzecie miejsce. Cztery lata później Małysz odniósł pierwsze zwycięstwo dla tej reprezentacji. 11 sierpnia 2001 zajął pierwsze miejsce podczas zawodów na Adlerschanze, skacząc 106 m i 103,5 m. Łącznie Adam Małysz 28-krotnie stawał na podium konkursów Letniego Grand Prix, z czego 13 razy na najwyższym jego stopniu. 

3 października 2007 w Oberhofie zwycięstwo odniósł Kamil Stoch. W ciągu kolejnych 15 lat, reprezentant Polski dwunastokrotnie zwyciężał, zaś 27 razy kończył indywidualne konkursy Letniego Grand Prix w pierwszej trójce

Następnym skoczkiem, któremu udało się zająć miejsce na podium został Łukasz Rutkowski, który zajął trzecie miejsce 30 sierpnia 2008 w Zakopanem.

15 sierpnia 2010 roku po raz pierwszy na podium indywidualnego konkursu Letniego Grand Prix znalazł się Maciej Kot, który zajął trzecią pozycję w zawodach w Einsiedeln. W tym samym konkursie na drugiej pozycji sklasyfikowany został Adam Małysz. Tym samym po raz pierwszy w historii LGP na podium jednego konkursu stanęło dwóch reprezentantów Polski. 20 lipca 2012 roku Maciej Kot odniósł swoją pierwszą wygraną w konkursie LGP na skoczni w Wiśle.

Kolejnym reprezentantem Polski, który stanął na konkursowym podium został Dawid Kubacki, który 28 sierpnia 2010 w Hakubie zajął drugie miejsce. Rok później na tym samym obiekcie pierwsze podium w zawodach Letniego Grand Prix wywalczył Piotr Żyła. 26 sierpnia 2011 skoczek z Wisły sklasyfikowany został na drugim miejscu.

23 sierpnia 2013 roku na skoczni w Hakubie swoje pierwsze zwycięstwo w zawodach Letniego Grand Prix odniósł Krzysztof Biegun. Dzień później, na tym samym obiekcie, po raz pierwszy na konkursowym podium stanął Jan Ziobro, który zajął trzecią pozycję. Cztery lata później swoje pierwsze podium zanotował tam Klemens Murańka. 17 lipca 2021 kolejnym Polakiem, który odniósł pierwszy triumf w Letnim Grand Prix był Jakub Wolny, który dokonał tego na skoczni im. Adama Małysza.

W historii startów trzykrotnie zdarzyło się, aby całe podium zajęli reprezentanci Polski; po raz pierwszy 22 sierpnia 2020 w Wiśle; zwycięzcą został Dawid Kubacki, przed Stochem i Żyłą. Dzień później w tym samym miejscu sytuacja powtórzyła się. Po raz trzeci 24 lipca 2022 również w Wiśle; zwycięzcą został Kamil Stoch, przed Kubackim i Wolnym.

Łącznie jedenastu reprezentantów Polski 114-krotnie stanęło na podium zawodów Letniego Grand Prix, odnosząc 49 konkursowych zwycięstw.

Podia w konkursach indywidualnych chronologicznie i szczegółowo 
stan po zakończeniu LGP 2022

Podia w konkursach indywidualnych według zawodników 
Stan po zakończeniu LGP 2022

Najwięcej razy – 28. – spośród Polaków, na podium zawodów indywidualnych Letniego Grand Prix stawał Adam Małysz.

Podia w konkursach indywidualnych według sezonów

Miejsca na podium w konkursach drużynowych

Podia w konkursach drużynowych według zawodników 
Stan na 17 sierpnia 2019, po zawodach w  Zakopanem. 

Najwięcej razy – 11. – spośród Polaków, na podium zawodów drużynowych Letniego Grand Prix stawał Dawid Kubacki. W sumie w jedenastu konkursach na podium stawało jedenastu zawodników.

Podia w konkursach indywidualnych i drużynowych według zawodników 
Stan na 24 lipca 2021, po zawodach w  Wiśle.

Zobacz też 
 Letnie Grand Prix w skokach narciarskich
 Lista podiów reprezentacji Polski w Pucharze Świata w skokach narciarskich
 Lista podiów reprezentacji Polski w Letnim Pucharze Kontynentalnym w skokach narciarskich
 Lista podiów reprezentacji Polski w Pucharze Kontynentalnym w skokach narciarskich
 Lista podiów reprezentacji Polski w FIS Cupie w skokach narciarskich

Przypisy 

Reprezentacja Polski w skokach narciarskich
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich
Strony przeglądowe – sport